Симијентос има више значења:

 Симијентос (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Симијентос (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Симијентос (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Симијентос (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику